Brandenau ist der Name folgender Orte:

 Brandenau (Gemeinde Bruck), Ortschaft in der Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Brandenau (Gemeinde Taxenbach), Ortschaft in der Gemeinde Taxenbach, Bezirk Zell am See, Land Salzburg